Антошин Володимир Сергійович — радянський шахіст, гросмейстер.
 Антошин Іван Миколайович (1981-2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антошин Олексій Миколайович (* 1976) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища